En mitología griega, Partaón (a veces llamado Portaón) es un hijo de  Perifetes y padre de  Aristas.

Fuentes 
Apolodoro: Biblioteca mitológica, III.16
Homero: Iliada, V, XIV y XV.
Ovidio: Metamorfosis, VII, 437.
Pausanias: Descripción de Grecia, II.1 y VIII.24
Plutarco: Vidas paralelas, VIII.

Héroes de la mitología griega